Indonesië
 Gayamsari (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Gayamsari (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java